
Termin -{KEC}- ima više značenja.

 -{KEC}-, ili -{CXCL14}-, je mali citokin iz -{CXC}- hemokin familije koji je izražen u grudima i bubrezima.
 -{KEC}-, ili Kumaon inžinjerski koledž (), je institut u Indiji